

Carriera 
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, due edizioni dei Campionati mondiali (2014, 2019) e i Campionati europei del 2017.

Palmarès

Squadra 

Stella Rossa: 2014-15, 2015-16, 2016-17

Bayern Monaco: 2017-18, 2018-19

Stella Rossa: 2015, 2017

Bayern Monaco: 2018

Stella Rossa: 2014-15, 2015-16, 2016-17

Individuale 
 MVP finals Lega Adriatica: 1
Stella Rossa: 2015-16

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Serbia